Leksikon eller lexicon kan henvise til flere ting:
 Et leksikon er et samlet opslagsværk af stof indenfor et eller flere fagområder
 Leksikon (lingvistik) er indenfor lingvistikken et sprogs samlede mængde af leksemer
 Afledt heraf bruges leksikon somme tider som et synonym for en ordbog
 DLR Lexicon, en bygning i Dún Laoghaire i Irland
 Lexicon (firma), et firma der fremstiller lydudstyr
 Lexicon Branding, en brandingvirksomhed
 Lexicon Pharmaceuticals, en biofarmaceutisk virksomhed
 Lexicon (spil), et rollespil spillet gennem Wiki-software
 Lexicon Gaming Convention, en messe der afholdes i Lexington i Kentucky i USA
 Leksikon (matematik), et reelt tal, der er disjunktivt til alle grundtal
 Lexicon (roman), en roman af Max Barry, udgivet i 2013
 Lexicon (program), et tekstredigeringsprogram
 Lexicon (skrifttype), en skrifttype designet af Bram de Does
 Lexicon Tower, en blok nær Old Street Roundabout i London
 Lexicon, WordGirls hjemplanet i tv-serien af samme navn
 Lex Icon, et kaldenavn brugt af den norske black metal-musiker Stian Arnesen (også kendt under navnet Nagash)
 Suda, somme tider kaldet Suda Lexicon eller Suidias' Lexicon
 The Harry Potter Lexicon
 Lexicon (album), et album af den britiske sanger Will Young